Лабанорское староство () — административно-территориальная единица в составе Швенчёнского района Литвы. Административный центр — село Лабанорас. Население — 386 человек, плотность населения — 1,3 чел/км (низкая для восточной Литвы).

География 
Занимает северо-западную часть района. Площадь территории староства — 290 км². Большая часть территории покрыта лесами преимущественно сосновыми. На территории староства расположены следующие озёра:  (Лабаноро), , , , , Балтас и другие.

Вся территория староства находится в пределах Лабанорского регионального парка.

Состав староства 
В состав Лабанорского староства входит 61 населённый пункт. Крупнейшие: Лабанорас, Янулишкис, Падумбле.

Примечания 

Швенчёнский район
Староства Литвы